Пит Сампрас је одбранио титулу и по пети пут је постао победник Вимблдона у појединачној конкуренцији. У финалу је победио Горана Иванишевића резултатом 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2.

Носиоци 

  Пит Сампрас (победник)</li>
  Марсело Риос (прво коло)</li>
  Петр Корда (четвртфиналиста)</li>
  Грег Руседски (прво коло)</li>
  Карлос Моја (друго коло)</li>
  Патрик Рафтер (четврто коло)</li>
  Јевгениј Кафељников (прво коло)</li>
  Седрик Пиолин (прво коло)</li>

<ol start="9">
  Рихард Крајичек (полуфиналиста)
  Алекс Кореча (прво коло)
  Јонас Бјеркман (треће коло)
  Тим Хенман (полуфиналиста)
  Андре Агаси (друго коло)
  Горан Иванишевић (финалиста)
  Карол Кучера (прво коло)
  Феликс Мантиља (треће коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPworldtour.com

Вимблдон 1998.
Вимблдон — мушкарци појединачно